Tovey – villaggio dell'Illinois, negli Stati Uniti d'America

Persone
Bramwell Tovey – direttore d'orchestra e compositore britannico
Donald Tovey – musicologo britannico
Doreen Tovey – scrittrice britannica
Eric Tovey, noto anche come Lord Littlebrook – wrestler britannico
Francis John Toevy, meglio conosciuto come Fad Gadget – musicista e cantante britannico
Jessica Tovey – attrice australiana
John Tovey – ammiraglio britannico
Neil Tovey – ex calciatore e allenatore di calcio sudafricano
Roberta Tovey – attrice britannica
Russell Tovey – attore britannico